Een eetgelegenheid is een plek waar mensen, meestal tegen betaling, kunnen eten. Het begrip omvat zelfstandige gelegenheden variërend van restaurants tot al dan niet verplaatsbare (markt)kramen, maar ook onderdelen van hotels, bedrijven en instellingen.

Voorbeelden 
Voorbeelden van uitgaansgelegenheden waar men kan eten:
 Restaurant: hoofdzakelijk gericht op het bereiden en serveren van uitgebreide maaltijden. Gespecialiseerde restaurants zijn onder andere:
 Chinees restaurant: gespecialiseerd in Chinese en in Nederland vaak ook Indische gerechten.
 Pizzeria: voornamelijk gespecialiseerd in pizza's, maar ook andere Italiaanse gerechten zoals pastagerechten.
 Wegrestaurant: gericht op automobilisten en truckers, onderscheidt zich met name door de (parkeer)faciliteiten en de bereikbaarheid vanaf de autosnelweg.
 Taverna: kleine eetgelegenheid waar doorgaans eten uit de streek- of landgebonden keuken wordt geserveerd.
 Bistro, ook wel taverne of eetcafé genoemd: houdt het midden tussen een restaurant en een kroeg.
 Snackbar of cafetaria: voor de snelle, hoofdzakelijk gefrituurde snacks.

Voorbeelden van eetkramen:
 Frietkot of frietkraam: mobiele of vaststaande kraam, waar voornamelijk friet en vaak ook andere gefrituurde snacks verkocht worden.
 Haringkar of viskraam: vaak mobiele kraam waar haring en andere consumptievis verkocht worden.

Voorbeelden van andere eetgelegenheden:
 Kantine: onderdeel van een bedrijf of onderwijsinstelling, waar medewerkers en studenten voor consumpties en/of lunch terechtkunnen.
 Mensa: onderdeel van, of in samenwerking met, een hogeschool of universiteit, waar studenten en personeelsleden een warme maaltijd kunnen nuttigen.
 Gaarkeuken: een liefdadigheidsgelegenheid, waar armen, vluchtelingen en daklozen gratis of voor een lage prijs een warme maaltijd kunnen krijgen.
 Hotels, jeugdherbergen en pensions hebben meestal een eigen restaurant of eetkamer.

Horeca